Peter Flache ist der Name folgender Personen:

* Peter Flache (Schauspieler) (* 1969), deutscher Kabarettist und Schauspieler
 Peter Flache (Eishockeyspieler) (* 1982), deutsch-kanadischer Eishockeyspieler